Il singolare del torneo di tennis US Indoor Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Jiří Hřebec 2-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 John Alexander (semifinali)
 Marty Riessen (primo turno)
 Dick Stockton (secondo turno)
 Stan Smith (secondo turno)

 Harold Solomon (Campione)
 Paul Gerken (primo turno)
 Robert Lutz (quarti di finale)
 Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoor Open 1975